Карл Оскар Борг (3 марта 1879 года – 8 мая 1947 года) — шведский художник, живший долгое время в США. Известен своими картинами с видами Калифорнии и Юго-Запада США.

Биография 
Карл Оскар Борг родился в бедной семье в общине Grinstad, шведской провинции Дальсланд. Имею художественные способности, он с 15 лет работал подмастерьем у местного художника, в 20 лет уехал в Лондон, чтобы изучать там живопись у художника-мариниста Джорджа Йохансена. В 1901 году отправился работать в Соединенные Штаты Америки. Проезд в Соединенные Штаты на корабле заработал используя свои художественные навыки — украсил каюту норвежского капитана корабля.

В США Борг в течение двух лет жил жизнью странствующего художника, украшал дома горожан, рисовал пейзажи. В 1903 году отправился моряком в Калифорнию. В Сан-Франциско он присоединился к группе художников, работал с ними, занимаясь украшением зданий. В 1905 году стал выставлять свои картины на выставках.

В 1918 году Борг женился и поселился в Санта-Барбаре, преподавал в Калифорнийском институте искусств в Лос-Анджелесе и в школе искусств Санта-Барбары. Пользовался покровительством американского филантропа и меценатки Фиби Херст. На её средства художник вернулся в Европу, чтобы продолжить там обучение искусству живописи.

В своих работах Борг отображал природу юго-западных районов США — штатов Аризона и Нью-Мексико. Его интерес в природе штатов был обусловлен стремлением заказчиков задокументировать в картинах исчезающий был индейцев.

Работал в разной технике живописи: маслом, акварель, делал офорты и гравюры. По заданию железнодорожной компании Atchison, Topeka and Santa Fe Railway рисовал плакаты,  виды дорог в округах Атчисон, Топека, Санта Фе. Известен также своими  картинами с видами Большого каньона (штат Аризона, США).

Борг был одним из основателей клуба художников Лос-Анджелеса и Калифорнийского арт-клуба, одним из первых арт-директоров крупной киностудии в Голливуде, в 1925-1928 годах занимался производством немых художественных фильмов. Образцы его работ представлены на художественных выставках в Университете Бригама Янга, Гарвардском университете, Смитсоновском музее американского искусства и Музее изобразительных искусств в Сан-Франциско.

Карл Оскар Борг также был членом Национальной академии дизайна,  Национальной академии искусств Болгарии, Национального общества изящных искусств и членом американского центра изобразительного искусства, художников и коллекционеров — Salmagundi Club.

В годы Великой депрессия произведения художника перестали покупать, жена оставила его. В 1930-е годы художник совершил несколько поездок в Швецию. Там он снова женился и на некоторое время поселился в Гётеборге. В Швеции Борг передал в Национальный этнологический музей свою большую коллекцию индийских артефактов, в музей он передал и собрание своих акварелей и гравюр.  В Швеции его застала Вторая Мировая война, после войны художник вернулся в Калифорнию, где и скончался в 1947 году.

Борг был женат на Лили Элмберг (Elmberg).

Галерея

Примечания

Литература 
 Widén, Albin  Carl Oscar Borg; Ett Konstnarsode  (Nordisk Rotogravyr. 1953)
 Laird, Helen Carl Oscar Borg and the Magic Region: Artist of the American West (Peregrine Smith Books. 1986)
 Schulz, Marlene R. Carl Oscar Borg: California Images  (Santa Barbara Historical Society.  1990)
 Cuba, Stanley L. Carl Oscar Borg, Chronicler of the Southwest  (Western Art Digest. 1986)

Ссылки 
 Carl Oscar Borg Artist and Gallery web site.
 Art Signature Dictionary, genuine signature by the artist Carl Oscar Borg. Образцы подписей художника.
 Carl Oscar Borg.

Художники США XIX века
Художники США XX века
Иммигрировавшие в США из Швеции